Volari (Šipovo, BiH)
 Volari (Uskoplje, BiH)